Бюші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Бюші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена